Якоб Эст-Хансен (, род. 18 августа 1952) — датский шахматист, мастер ФИДЕ.

Шахматная карьера 
Бронзовый призёр чемпионата Дании 1982 года. Также участвовал в большом дележе 2-го места в чемпионате Дании 1974 года.

Многократный участник различных соревнований в составе национальной сборной по шахматам:
 2 командных чемпионата мира среди студентов (1972—1974).
 1-й в командный чемпионат ЕЭС (1975) в г. Остенде. Выступая на 2-й доске, выиграл 2 медали: серебряную в команде и золотую в индивидуальном зачёте.
 3 шахматные олимпиады (1976, 1980—1982). На олимпиаде 1980 года, выступая на резервной доске, выиграл бронзовую медаль в индивидуальном зачёте.
 2 Кубка северных стран (1976, 1989). Выиграл 2 медали в команде: золотую (1989) и бронзовую (1976).
 8-й командный чемпионат Европы (1983) в г. Пловдиве, где завоевал индивидуальную серебряную медаль на 6-й доске, показав лучший результат в своей команде: не проиграл ни одной партии и одержал победы над А. Г. Белявским, К. Хулаком и Кр. Георгиевым.. По другим данным, Я. Эст-Хансен выиграл индивидуальную золотую медаль данного чемпионата.
 Представлял Данию на юниорских чемпионатах мира и Европы.

Победитель международного турнира в Раннерсе (1973 г.)

Участник турниров северных стран 1973 и 1985 гг., кубка Северного моря 1982 г. и ряда других личных соревнований высокого уровня.

С начала 1990-х гг. выступает преимущественно во внутренних командных соревнованиях.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Личная карточка Я. Эст-Хансена на сайте 365Chess
 Личная карточка Я. Эст-Хансена на сайте 365Chess (другая)
 Выступления Я. Эст-Хансена на шахматных олимпиадах
 Выступления Я. Эст-Хансена на чемпионатах мира среди юниоров
 Выступления Я. Эст-Хансена в командных чемпионатах Европы
 Выступления Я. Эст-Хансена в командных чемпионатах мира среди студентов
 Выступления Я. Эст-Хансена в Кубках Европейских клубов
 Выступления Я. Эст-Хансена в Кубках северных стран
 Выступления Я. Эст-Хансена в командных чемпионатах ЕЭС

Шахматисты Дании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Мастера ФИДЕ по шахматам